Oldberg är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Oldberg (1804–1867), svensk pedagog
 Arne Oldberg (1874–1962), amerikansk komponist
 Edvard Oldberg (1838–1926), svensk sjöofficer
 Oscar Oldberg (1846–1913), svenskamerikansk farmakolog
 Ragnar Oldberg (1916–1969), svensk författare och tidningsredaktör